Димитрије Стефановић се може односити на:

Димитрије Стефановић (теолог) (1882—1945), професор Богословског факултета, преводилац Новог завета.
Димитрије Стефановић (атлетичар) (1896—1991), атлетичар и спортски новинар.
Димитрије Стефановић (музиколог) (1929—2020), академик САНУ.
Димитрије Диша Стефановић (1930—2019), југословенски и српски фудбалер
Димитрије Е. Стефановић (1936—2019), филолог

Референце